Krohg ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Krohg (1852–1925), norwegischer Genremaler, Autor und Journalist
 Christian Krohg (Staatsrat) (1777–1828), norwegischer Politiker
 Oda Krohg (1860–1935), norwegische Landschafts- und Porträtmalerin
 Per Krohg (1889–1965), norwegischer Künstler
 Sossen Krohg (1923–2016), norwegische Dramatikerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Krog, Kroog, Krogh